Prelude to a Kiss (Ellington), jazzstandard
 Prelude to a Kiss (film), film met Meg Ryan
 Prelude to a Kiss (Sadayasu Fujii), debuutalbum van Sadayasu Fujii